Qilong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qilong (socken i Kina, lat 31,16, long 107,83), Sichuan, 
 Qilong (socken i Kina, lat 31,14, long 106,41), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar